

Filosofie en logica
 Reden; een ambigue term die door verschillende stromingen op verschillende wijzen geïnterpreteerd wordt.
 Argument; Een geldige afleiding van een stelling uit andere stelling(en).
 Drogreden; een ongeldige afleiding van een stelling uit andere stellingen

Psychologie
 Motivatie; de wil om een doel te bereiken.

Wiskunde
 De constante in een meetkundige rij

Zie ook
 Oorzaak
 Teleologie